Spojení písmene E a číslice 32 může mít různé významy:

 Evropská silnice E32
 BMW řady 7 (E32)